Jar může být:

JAR 
 JAR (souborový formát) – archivační souborový formát na platformě Java
 Jihoafrická republika – stát v jižní Africe
 Joint Aviation Requirements – letecké předpisy vydané evropským úřadem Joint Aviation Authorities

J.A.R
 J.A.R. – česká hudební skupina

Jar
 Jar (saponát) – značka saponátového čisticího prostředku pro domácnost
 Babí Jar – místo nedaleko od Kyjeva neblaze proslulé z doby 2. světové války – viz Masakr v Babím Jaru